

Geografia 
 Bournonville – comune francese nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 August Bournonville – danzatore e coreografo danese ideatore del metodo Bournonville
 Charlotte Bournonville – cantante lirica e attrice danese
 Louis Bournonville – calciatore francese, portiere